Д-9:
 Д-9 (бронеавтомобиль) — советский опытный бронеавтомобиль 1930 годов
 Д-9 — советский ракетный комплекс, в различных модификациях базирующийся на подводных лодках (проектов 667Б, 667БДР, 667БДРМ) и имеющий в своем составе баллистические ракеты Р-29